Duo 2toiévsky é um duo brasileiro formado em 1994 pelos músicos Chico Costa e Alexandre Santim, cujo estilo incorpora o MPB, jazz e pop. O primeiro disco de trabalho foi lançado em 1996 pelo Selo Visom Digital.

Duos musicais
Duplas do Brasil